Morales de Toro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morales de Toro (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Morales de Toro (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar